PLH steht für:

 Flughafen Plymouth in England (IATA-Code)
 Partido Liberal de Honduras, die Liberale Partei von Honduras
 Paul-Löbe-Haus, Parlamentsgebäude im Berliner Regierungsviertel
 Polska Liga Hokejowa, höchste Spielklasse im polnischen Eishockey; siehe Polska Hokej Liga

PLH